Абрам Берлин:
 Берлин, Абрам Лейбович (1877—1952) — русский и израильский архитектор.
 Берлин, Абрам Львович (1903—1939) — советский учёный-микробилог.